Фрасимед — персонаж древнегреческой мифологии.
 (3801) Фрасимед — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.